Кубок Венесуели з футболу 2017 — 48-й розіграш кубкового футбольного турніру у Венесуелі. Титул втретє здобув Мінерос Гуаяна.

Календар

Перший груповий етап

Група 1 

Результати

Група 2 

Результати

Група 3 

Результати

Група 4 

Результати

Група 5 

Результати

Група 6 

Результати

Група 7 

Результати

Другий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23/27 травня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24/27 травня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24/28 травня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24/29 травня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24/30 травня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25/27 травня 2017

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/23 серпня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/23 серпня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/24 серпня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/23 серпня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/24 серпня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/30 серпня 2017

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6/13 вересня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/13 вересня 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 вересня/12 жовтня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 вересня/11 жовтня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 вересня/12 жовтня 2017

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 жовтня/2 листопада 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 жовтня/2 листопада 2017

|}

Фінал 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/29 листопада 2017

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Венесуели на soccerway 

2017
Венесуела